

Antroponimi 
Martini – cognome di lingua italiana

Aziende 
 Martini – marchio italiano di bevande alcoliche
 Martini & Rossi – multinazionale italiana
 Martini – casa automobilistica svizzera, attiva dal 1897 al 1934

Bevande 
 Dirty Martini – cocktail a base di vodka, vermut secco e olive in salamoia
 Martini – cocktail a base di gin e vermut
 Martini (Vodka) – cocktail a base di vodka e vermut secco
 Martini Perfect – cocktail a base di gin, vermut secco e vermut rosso
 Sweet Martini – cocktail a base di gin e vermut rosso

Persone 

 Martini – famiglia italiana

Altro 

 Martini – team francese di Formula 1
 Martini Racing – scuderia automobilistica
 Premio "Mia Martini" – premio della critica musicale (vedi anche Festival di Sanremo)
 Villa Rossi Martini – villa nobiliare genovese
 MARTINI – campo di forza utilizzato nello studio molecolare

Pagine correlate 

De Martini
Martina (disambigua)
Martino (disambigua)